Кобервейн — дворянский род и фамилия.

Представители фамилии:
 Кобервейн, Георг (1820—1876) — австрийский художник.
 Кобервейн, Иосиф Васильевич — Иосиф Васильевич (Осип Венцеславович), тайный агент полиции.
 Кобервейн, Элизабет (1809—1889) — австрийская актриса.
 Кобервейн, Юзия — Юзия (Жозефина), дочь И. В. Кобервейна, жена французского художника Фрисеро.